Яворівський — українське прізвище.

Персоналії 
 Яворівський Володимир Олександрович (1942 р.) — український письменник і політик.
 Яворівський Євген (1893—1954) — український громадський і політичний діяч.
 Яворівський Корнило Несторович (1898—1975) — український громадський діяч, викладач іноземних мов.

Див. також 
 Яворовський

Українські прізвища